Hans Willem Bentinck (1649-1709), eerste graaf van Portland
 Hans Bentinck (1892-1967), Nederlands schrijver
Johannes Adolf Bentinck (1916-2000), Nederlands militair en Engelandvaarder